Hirsutiidae är en familj av kräftdjur. Hirsutiidae ingår i ordningen Bochusacea, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hirsutiidae 5 arter. 

Hirsutiidae är enda familjen i ordningen Bochusacea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Hirsutiidae